Ла Кањадита има више значења:

 Ла Кањадита (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кањадита (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањадита (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањадита (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кањадита (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кањадита (Санта Марија Азомпа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику